L'edifici Atalaya, conegut també com la Torre Atalaya, és una obra de les darreres tendències de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Aquest edifici, destinat a habitatges particulars, és un dels primers blocs de pisos a l'estil dels gratacels americans que es va construir a Barcelona a principis dels anys setanta. Està situat en una cantonada de la zona alta de la ciutat, a la confluència entre l'avinguda Diagonal i l'avinguda de Sarrià.

El bloc ocupa un total de 550 m² de superfície i fa 71,24 metres d'alçada. La planta de l'edifici està formada de tal manera que s'acosta a una creu gammada, seguint en tot moment unes pautes de simetria.

En aquest cas, es va reformar un edifici preexistent. Els arquitectes van plantejar una reforma a partir de la planta 17 i es va passar de vuit a quatres habitatges per planta, amb què es va generar un nou ordre en el repartiment de les alçades. A més a més, en el perímetre de totes les plantes, es va crear un mòdul d'1x1 metre per evitar que les terrasses tinguessin una continuïtat a nivell de façana en línia recta.

A l'última planta hi ha localitzat un restaurant i a la façana es marca una mena de cornisa al voltant de tot l'edifici que trenca amb la verticalitat del bloc i es desmarca de la influència dels gratacels americans.

A nivell de façana, el perfil vertical és dentat, creat per les diverses terrasses que en sobresurten. Per donar més uniformitat formal al conjunt, es va escollir un sol material per al revestiment de tot l'edifici: plaques de morter de ciment blanc prefabricades.

La forma de la planta i la distribució i el color de la façana són característiques que accentuen la verticalitat de l'edifici tot i l'amplada de la torre.

Història 
Va guanyar el premi FAD el 1973

Enllaços externs 

 Guia temàtica Edifici Talaia de Barcelona - Biblioteca Oriol Bohigas (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)

Patrimoni monumental de les Corts
Edificis del districte de les Corts